«Ворота Севера» — ежегодная межрегиональная выставка туристского сервиса и технологий гостеприимства, проходящая в Вологде в залах выставочного комплекса «Русский Дом». В мероприятиях выставки регулярно принимают участие более 200 туристических фирм из районов Вологодской области и регионов России.

Задачи 
Проведение выставки «Ворота Севера» помогает решать следующие задачи:
 формирование устойчивого туристского потока в районы Вологодской области
 разработка новых маршрутов
 внедрение прогрессивных технологий продаж и форм обслуживания
 повышение мастерства в продвижении новых турпродуктов
 развитии туристской инфраструктуры районов области
 повышение престижа профессий, занятых в сфере туризма

Тематика 
основные тематические разделы выставки:
 внутренний и въездной туризм Вологодской области, Северо-Западного и Центрального регионов России, зарубежных стран
 активный и спортивный туризм
 речные и морские круизы
 охота и рыбалка
 гостиничный бизнес, гостевые дома и базы отдыха
 детский оздоровительный отдых
 образование в сфере туризма и индустрии гостеприимства
 информационные технологии в туризме
 народные художественные промыслы Вологодской области

Мероприятия 
В программу выставки входят следующие мероприятия:
 выставка товаров и услуг
 научно-практические семинары
 круглые столы
 аттестация менеджеров туристических агентств
 конкурсы
 презентации
 рекламно-информационные туры
 ярмарка профессий

Примечания

Ссылки 
 Выставка «Ворота Севера»
 Туристско-информационный центр Вологодской области
 Выставка «Ворота Севера» 2013 года
 Выставка «Ворота Севера» 2012 года
 Юбилейная Х туристическая выставка «Ворота севера»

Экономика Вологды
Выставки России